Obereben ist der Name folgender Orte:

 Obereben (Ruhpolding), Ortsteil von Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Obereben (Gemeinde St. Stefan-Afiesl), Ortschaft von St. Stefan-Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich